Ко́нче () — община в Северной Македонии. Расположена в юго-восточной части страны. Население составляет 3536 человек (2002 год).

Административный центр — село Конче.

Площадь территории общины 233,05 км².

Граничит с общинами Северной Македонии:
 на западе — с общиной Неготино;
 на северо-западе — с общиной Штип;
 на северо-востоке — с общиной Радовиш;
 на востоке — с общиной Василево;
 на юго-востоке — с общиной Струмица;
 на юге — с общиной Валандово;
 на юго-западе — с общиной Демир-Капия.

В состав общины входят 14 сёл: Габревци, Гарван, Горна-Враштица, Горни-Липовикь, Дедино, Долна-Враштица, Долни-Липовикь, Долни-Радеш, Загорци, Конче, Лубница, Негреновци, Ракитец и Скоруша .

Этническая структура населения в общине по переписи населения 2002 года:
 македонцы — 3009 чел.;
 турки — 521 чел.;
 сербы — 3 чел.;
 остальные — 3 чел.;

Примечания

Ссылки 
 Сайт общины

Общины Северной Македонии